GGE steht als Abkürzung für:
 Geistliche Gemeindeerneuerung im Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden in Deutschland
 Geistliche Gemeindeerneuerung in der Evangelischen Kirche in Deutschland
 United Nations Group of Governmental Experts (GGE), eine Gruppe von Regierungssachverständigen bei den Vereinten Nationen
 IATA-Flughafencode für den Georgetown County Airport in den Vereinigten Staaten
 Gasoline Gallon Equivalent, ein Benzinäquivalent des National Institute of Standards and Technology (NIST)
 Goodgame Empire, ein MMO-Aufbau- und Strategiespiel der Goodgame Studios

Gge steht für:
 Gge (Sindhi-Buchstabe),  Sindhi-Buchstabe 

Abkürzung